

Крайно класиране

Победители 
  Интер: 
Шампион на Италия за десети път, което дава право на „Златна звезда за спортни заслуги“. Печелят правото да играят в КЕШ
 Фиорентина: 
Печели Копа Италия и се класират за КНК
 ФК Болоня, Наполи и Ювентус: 
Класират се за Купата на панаирните градове
 Фиорентина, Милан, Каляри Калчо и Лацио: 
Класират се за купа Митропа
 Сампдория, Катания и Варезе: 
Изпадат в Серия Б

Голмайстори 
 25 гола: Луис Винисио (Виченца Калчо)
 21 гола: Анджело Сормани (Милан)
 19 гола: Сандро Мацола (Интер)

Първенство на Италия по сезон